Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji China Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár amerických světových jedniček a sourozenců Boba a Mika Bryanových, kteří se rozhodli startovat na současně probíhajícím Rakuten Japan Open Tennis Championships v japonském Tokiu.

Vítězem turnaje se stala nenasazená bělorusko-rumunská dvojice složená ze zkušených deblistů Maxe Mirného a Horii Tecăua, kteří si ve finále poradili s italským párem Fabio Fognini a Andreas Seppi po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2.

Oba vítězové spolu v roce 2013 tvořili stálou dvojici, která si připsala třetí deblový triumf sezóny. Max Mirnyj získal celkově čtyřicátý osmý kariérní titul. Pro Horiu Tecăua výhra znamenala úhrnem šestnácté turnajové vítězství na okruhu ATP Tour ve čtyřhře.

Nasazení párů 
  Daniel Nestor /  Leander Paes (semifinále)
  Mahesh Bhupathi /  Robert Lindstedt (1. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

China Open 2013